Эрикур — коммуна во Франции, департамент Верхняя Сона
 Эрикур — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале

См. также 
 Эрикур-ан-Ко — коммуна во Франции, департамент Приморская Сена
 Эрикур-сюр-Терен — коммуна во Франции, департамент Уаза